St.-Stephans-Orden steht für:
 einen Verdienstorden der Habsburger-Monarchie, siehe k.u. Sankt Stephans-Orden
 einen toskanischen Ritterorden, siehe Stephansorden (Toskana)

Siehe auch:
 Stefanus-Gemeinschaft
 Stefaniten